Gillberga landskommun kan syfta på: 
Gillberga landskommun, Södermanland – en tidigare kommun i Södermanlands län
Gillberga landskommun, Värmland – en tidigare kommun i Värmlands län